2 miejscowości w Polsce: 
 Topolinek – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świecie 
 Topolinek – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice